De buslijn M6 (ook wel de Noorderplassen metro) heeft 6 stations verspreid over Almere. De lijn begint op Station Almere Centrum en eindigt op station Noorderplassen noord.

De stations zijn als volgt:
 Station Almere Centrum
 Staatsliedenwijk
 Kruidenwijk Oost
 Kruidenwijk West
 Beatrixpark
 Noorderplassen Zuid
 Noorderplassen Noord